This Is My Life kan syfta på:

Album 
 This Is My Life (Carly Simon-album) – ett album av Carly Simon
 This Is My Life (album av Shirley Bassey) – av Shirley Bassey
 This Is My Life (La vita) – italiensk version av Basseys album
 This Is My Life (album av Joe Dolan) – av Joe Dolan

Låtar 
 This Is My Life (låt med Anna Bergendahl) – av Anna Bergendahl
 This Is My Life (låt av Eurobandið) – av Eurobandið
 This Is My Life (låt av Dei Hamo) – av Dei Hamo
 This Is My Life (låt av Eartha Kitt) – av Eartha Kitt
 This Is My Life (låt av Elli Erl) – av Elli Erl
 This Is My Life (låt av Fefe Dobson) – av Fefe Dobson
 This Is My Life (Gasolin'-låt) – av Gasolin' från "Efter endnu en dag"
 This Is My Life (låt av Hopsin) – av Hopsin, Ak'Sent, Tynisha Keli och Donte "Burger" Winston på soundtracket till filmen "Fame" 2009
 This Is My Life (låt av Phil Vassar) – av Phil Vassar
 This Is My Life (låt av Tom Jones) – av Tom Jones
 This Is My Life (låt av Tubeway Army) – av Tubeway Army
 This Is My Life (låt av Bruno Canfora) – ("La vita"), skriven av Bruno Canfora och Antonio Amurri, med engelsk text av Norman Newell

Filmer 
 This Is My Life (film) – från 1992 med Samantha Mathis
 Uuno Turhapuro – This Is My Life – från 2004, en finsk komedi